Stanisław Witowski (zm. 1637) – kasztelan brzeziński, łowczy krakowski, wielkorządca krakowski, starosta bocheński
 Stanisław Witowski (zm. 1669) – kasztelan sandomierski, podkomorzy łęczycki, starosta lubelski, bocheński, zwoleński